Aloys Sprenger – orientalista austriaco naturalizzato britannico
 Christian Sprenger – nuotatore australiano
 Jacob Sprenger – teologo svizzero
 Nicholas Sprenger – nuotatore australiano